

Geografia
 Donat – comune nella regione Viamala (Canton Grigioni)
 Saint-Donat, chiamato anche Saint-Donat-de-Montcalm – comune del Canada nella provincia del Québec

Persone
 Arnaut Donat (fl. 1420-1480) – trovatore occitano
 Alexander Donat (1905-1983) – superstite dell'Olocausto polacco
 Robert Donat (1905-1958) – attore britannico
 Carlo Donat-Cattin (1919-1991) – sindacalista e politico italiano
 Peter Donat (1928-2018) – attore canadese naturalizzato statunitense
 Marco Donat-Cattin (1953-1988) – terrorista italiano
 David Donat Cattin (1969) – giurista e attivista italiano

Altro
 Donat Mg – acqua minerale naturale
 Donat – nome proprio di persona maschile tedesco